Taysen ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich von Taysen (1866–1940), deutscher General der Infanterie

Siehe auch:
 Tayssen
 Theisen
 Tyson